

Сьмеховиці — село в гміні Любша Бжезького повіту Опольського воєводства
 Сьмеховиці — село в гміні Самбожець Сандомирського повіту Свентокшиського воєводства